Ківа — неурядова організація США, що займається мікрокредитуванням у 80 країнах світу.

Ківа  (Кива)— українське прізвище. Відомі носії:

 Ківа Андрій Ігорович (1989) — український футболіст.
 Ківа Дмитро Семенович (1942) — генеральний конструктор державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова», Герой України.
 Кива Ілля Володимирович — проросійський колаборант, колишній народний депутат України від ОПЗЖ (2019-2022)
 Кива Пилип Денисович (1910—1992) — учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Ківа Олег Пилипович (1947—2007) — український композитор, Заслужений діяч мистецтв України.
 Ківа Ія Янівна (1984) — українська поетка, перекладачка, журналістка, член Українського ПЕН-клубу.
 

Також

 Кива

Українські прізвища